Вестчестер има више значења:
 Округ Вестчестер (Њујорк)
 Вестчестер (Флорида)
 Вестчестер (Илиноис)